Peredo steht für:

 Peredo eine portugiesische Gemeinde im Kreis Macedo de Cavaleiros

Peredo ist der Familienname folgender Personen:

 Ángel de Peredo (1623–1677) Gouverneur von Chile und Tucumán
 Inti Peredo (1938–1969), bolivianischer Guerillero